Бан Сігеру, Сігеру Бан яп. 坂 茂, англ. Shigeru Ban; нар. 5 серпня 1957) — японський архітектор, лауреат Прітцкерівської премії за 2014 рік.
 Моріока Сігеру, Йосіда Сіґеру, Йо́сіда Сіґе́ру (яп. 吉田茂, よしだしげる, 22 вересня 1878 — 20 жовтня 1967) — японський політичний і державний діяч, дипломат.
 Сарусава Сіґеру, Сіґеру Сарусава (яп. 猿沢茂, нар. 30 січня 1960, Префектура Хіросіма) — японський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Сігеру Міямото, Шіґеру Міямото (яп. 宫本 茂; народився 16 листопада, 1952) — легендарний японський геймдизайнер, який створив такі серії відеоігор як Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, StarFox, Nintendogs, Wave Race і Pikmin для ігрових консолей Nintendo.
 6707 Сіґеру, Сіґеру (6707 Shigeru) — астероїд головного поясу, відкритий 13 листопада 1988 року.
 Такахасі Сіґеру (яп. 高橋 茂) — японський футболіст, що грав на позиції нападника.